Мисс Интернешнл 2009 () — 49-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл. Проводился 28 ноября в Чэнду, провинция Сычуань, Китай. Изначально конкурс Мисс Интернешнл 2009 планировалось проводить в отеле «Venetian Macao» в Макао (Китай) 7 ноября 2009 г, но оргкомитет отказался от данной идеи. Более 60-ти участниц приняли участие в конкурсе. Алехандра Андреу (Испания) короновала свою преемницу Анагабриелу Эспиносу из Мексики в конце этого события.

Результаты

Места

Специальные премии

Участницы конкурса 
До 14 октября 2009 года были отобраны 65 участниц

Заметки конкурса по странам

Дебютанты 
 Куба, Эстония, Габон, Грузия и Уганда будут участвовать в конкурсе Мисс Интернешнл впервые.
 Стоит отметить, что в г. Джуба (Южный Судан) Мисс Южный Судан 2005 Ребекка Йом выходила на конкурсе Мисс Интернешнл 2006 г. с лентой Судана просто потому, что китайские представители не разрешили ей выходить с лентой Южного Судана из-за тесных связей страны с правительством Судана.

Повторное участие стран в конкурсе после перерыва 
 Болгария последний раз участвовала в 1970 году.
 Гуам и Южная Африка принимали участие в конкурсе в 2000 году.
 Нидерланды представляли последнюю свою участницу в 2001 году.
 Никарагуа боролась в конкурсе в 2005 году.
 Кения, Мартиника и Северные Марианские острова участвовали в соревновании в 2006 году.
 Коста Рика пробовала свои силы в конкурсе в 2007 году.

Сведения о конкурсантках 
 : Райанна Мораиш завоевала титул 3-й Вице Мисс на конкурсе Мисс Университет Мира 2007 г. и завоевала корону Мисс Интерамерикана 2009 г.
 : Лина Москера получила корону Мисс Америка 2009.
 : Линда Викстедт представляла свою страну на конкурсе Мисс Мира 2008.
 : Людовика Карамис одержала победу на конкурсе Мисс Италия 2009, где стала финалисткой и получила титул Мисс Рочетта.
 : Анагабриела Эспиноса вошла в топ 15-ти полуфиналисток и получила титул Мисс Купальный Костюм на конкурсе Мисс Мира.
 : Лесли Бехарано вошла в топ-8 полуфиналисток Мисс Вселенная 2008.
 : Анжелика Якубовская принимала участие в конкурсе Мисс Вселенная 2009.
 : Боканг Монтиан вошла в топ-16 полуфиналисток и получила титул Мисс Общественная Работа на конкурсе Мисс Земля 2007.
 : Хлоя-Бет Морган представляла Уэльс на конкурсе Мисс Мира 2008.

См. также 
 Мисс Мира 2009
 Мисс Вселенная 2009
 Мисс Земля 2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт, посвященный итогам контурсов красоты 2009 года

Примечания 

Мисс интернешнл
События 28 ноября
Ноябрь 2000 года
2009 год в Китае
Чэнду